

Нью-Періс — місто, штат Пенсільванія
 Нью-Періс — селище, штат Огайо
 Нью-Періс — переписна місцевість, штат Індіана